El nombre Allison fue usado por tres ciclones tropicales en el Océano Atlántico y el deletreo alternativo Alison (con una letra L) ha sido usado por un ciclón tropical en el Sudeste del Océano Pacífico y para tres en el sur del Océano Índico.

Atlántico

 1989 - Tormenta tropical Allison - Desarrollado parcialmente de los remanentes del Huracán Cosme del Océano Pacífico, trajo fuertes lluvias al sur de los Estados Unidos, matando a 11 personas y causando $500 millones de dólares (1989 USD) en daños.
 1995 - Huracán Allison - Fue un huracán de categoría 1 que tocó tierra en Florida ya convertido en tormenta tropical. Causó 3 muertes y daños menores.
 2001 - Tormenta tropical Allison - Única tormenta del Atlántico que no alcanzó nivel de huracán retirando su nombre. Arremetió contra Houston, Texas, matando 41 personas y causando $5 mil millones de dólares en daños, la mayoría debido a fuertes precipitaciones e inundaciones.

El nombre Allison fue retirado tras la temporada de 2001, y fue reemplazado por el nombre Andrea. El nombre Allison había sido el reemplazo del nombre Alicia, retirado después del huracán Alicia de 1983

Océano Índico del Sur

 1986 - Ciclón Alison - formado en el Mar Timor cerca de la Isla de Navidad antes de moverse al oeste. Fue renombrado Krisostoma al pasar de 90°E. 
 1991 - Ciclón Alison - un ciclón de categoría 1 en el centro del Océano Índico, muy alejado de tierra.
 1998 - Ciclón Alison - Formado cerca de Cocos Islands trajo efectos menores a las islas.

Sudeste del Océano Pacífico

 1975 - Ciclón Alison